Александр Александрович Голубев: Голубев, Александр Александрович (1841—1895) — русский писатель и историк.
 Голубев, Александр Александрович (1943—2020) — русский советский писатель.